Dom PRL-u w Toruniu – muzeum poświęcone Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się w centrum miasta, przy ul. Mostowej 13. Jest to jedna z bocznych ulic od ul. Szerokiej - głównego deptaku Torunia.

Historia 
Muzeum, którego celem jest przedstawienie uroku życia codziennego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, powołano do życia 1 maja 2019 roku, a jego inicjatorem była Joanna Murawska. Składa się ono z pięciu pomieszczeń: salonu, pokoju, kuchni, łazienki oraz posterunku milicji, które są zaaranżowane tak, aby przypominały wnętrza minionej epoki. Można tu obejrzeć m.in.: meble, sprzęty gospodarstwa domowego, kosmetyki, aparaty telefoniczne, telewizory, prasę, gramofon, płyty, pocztówki.

Muzeum czynne jest:

W okresie od 01.10 do 31.03 od wtorku do niedzieli w godzinach 11-16

W okresie od 01.04 do 30.09 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-16

Zobacz też 
 Muzea w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Muzea w Toruniu
Muzea historyczne w Polsce